BUM peut faire référence à :
 .

Bum ou bums peut faire référence à :
 clochard, en anglais ;
 Bums, un film de 1993 d'Andy Galler avec Christopher McDonald ;
 The Bums, un surnom des Dodgers de Los Angeles, une équipe de baseball ;
 Terre des Bums, un album de Robert Charlebois, Jean-Guy Moreau et Mouffe sorti en 1966 ;
 bum, la langue des Grassfields parlée au Cameroun ;
 Bum, un arrondissement du Cameroun ;
 Bum-Bum ou Bumbún, capitale de la paroisse civile d'Andrés Bello de la municipalité d'Antonio José de Sucre dans l'État de Barinas au Venezuela.